Jesús Cisneros puede referirse a:

 Jesús Cisneros (19??-), actor español.
 Jesús Cisneros (1978-), futbolista peruano.
 Jesús Cisneros (periodista ) Jesús Cisneros (1970-),  Periodista mexicano